Арметовский сельсовет — муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана.

История 

До середины XVIII в. тюба Армет была известна в составе Юрматынской волости.

Арметовский сельский совет образован в 1919 году 

В Великой Отечественной войне участвовали 493 человека, из них вернулись домой 147.

В соответствии с законом «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

В советское время в состав входили ныне упразднённые хутора Сафартуй, Бужур-Юрт, Кук-Буре и Арметбаш.

Инфраструктура 
Административный центр — село Нижнеарметово. По адресу ул. Гиззатуллина, 84б расположена Администрация сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район:
 Глава администрации: Исхакова Зайтуна Ибатулловна
 Управляющий делами: Шагиева Танзиля Тажиевна

Есть образовательные учреждения, как дошкольное (Нижнеарметовский ДОУ), так и школьное — МОБУ СОШ с. Нижнеарметово и Верхнеарметовская НОШ — филиал МОБУ СОШ с. Нижнеарметово.

В Арметовском сельсовете работают фельдшерско — акушерские пункты — Верхнеарметовский и Нижнеарметовский, СДК Нижнеарметовский и Верхнеарметовский, сельские библиотеки — Верхнеарметовская и Нижнеарметовская, пожарная охрана в с. Нижнеарметово, АТС, отделение связи, а также 6 КФХ.

В 2009 году открыта мечеть «Ихлас».

Численность постоянно проживающего населения растёт: 1.01. 2009 было 1221 человек, на 01.01.2010 — 1227, из них в центре сельсовета 746, в д. Верхнеарметово — 481.

Известные уроженцы 
 Гиззатуллин, Ибрагим Газизуллович (1918—1992) — башкирский писатель.
 Нагуманов, Дайлягай Сираевич (1922—1944) — советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Булатова Фания Даригатовна (1928—1997) — доктор медицинских наук (1984), профессор, преподаватель БГМУ (с 1966 г.).

Источники

Литература 
 Арметовский сельский совет//

Муниципальные образования Ишимбайского района
Сельские поселения Башкортостана